Kabelitz bezeichnet:

 Kabelitz (Wust-Fischbeck), ein Ortsteil der Gemeinde Wust-Fischbeck, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Kabelitz ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf-Dieter Kabelitz (1951–1971), Todesopfer an der Berliner Mauer